

Codici 
 BRK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bourke (Nuova Galles del Sud) (Australia)

Sigle 
 BRK – Bayerisches Rotes Kreuz, sezione bavarese della Deutsches Rotes Kreuz, società tedesca della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale
 BRK – Belgische Rode Kruis, sigla (in lingua nederlandese) della società belga della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale
 BRK – Berkshire Hathaway Inc.

Mineralogia 
 Brk – abbreviazione di brookite

Note

Altri progetti